Sentence může znamenat:
 rčení, úsloví, průpověď
 zastarale soudní nález či rozsudek
 v matematice a logice uzavřená formule
 zkráceně Čtyři knihy sentencí Petra Lombardského

Externí odkazy